Bruchhausen (Noordrijn-Westfalen), een deelgemeente van Olsberg in de regio Arnsberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bruchhausen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bruchhausen-Vilsen, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Smogolice (Duits: Bruchhausen), een plaats in Polen